Об испанском мореплавателе см. Понсе де Леон, Хуан, о комедии Брентано — Понсе де Леон (Брентано)

Понсе де Леон (Ponce de León) — род кастильских дворян, который происходит от брака Педро Понсе де Кабрера с Альдонсой де Леон, внебрачной дочерью леонского короля Альфонса IX. Глава рода носил следующие титулы: с 1429 г. — графа Медельин (Аркос), с 1471 г. — маркиза де Кадис, с 1484 г. — герцога Кадис, с 1493 г. — герцога Аркос. В 1520 г. Карлос I признал за герцогами Аркос статус грандов Испании 1-го класса. Понсе де Леоны — одно из пяти семейств, между которыми была разделена до XIX века территория Андалусии. Герцогская линия угасла со смертью 11-го герцога Аркоса в 1780 году, после чего её владения унаследовали Тельес-Хироны.

Происхождение 

Родоначальник рода Вела Гутьерес (ум. 1160) принадлежал к клану Вела, который в X—XI вв. был самым могущественным на востоке Галисии. Из него происходили графы Сарриа и Химена Фернандес — мать Санчо Великого. Первый задокументированный представитель рода, Бермудо Нуньес, граф Сеа (ум. 955), по широко распространённой среди испанских генеалогов точке зрения, был сыном Нуньо Ордоньеса, сына астурийского короля Ордоньо I. Также существует точка зрения, что графы Сеа составляли одну из ветвей династии Хименес, правившей в Памплоне.

Вела Гутьерес был женат на Санче из каталонского дома Кабрера. Её отец Понсе II де Кабрера, 12-й виконт Жироны и 2-й виконт Ажера, прибыл в Кастилию в свите Беренгарии Барселонской по случаю её бракосочетания с Альфонсо VII в 1127 году. В 1145 г. он упомянут как майордом кастильского короля, в грамоте 1140 года — как граф Саморы. В 1146 г. разграбил Мескиту. Женат на дочери Фернандо Переса де Траба, властелина Галисии и любовника Терезы Португальской. Прямые потомки старшего сына Понсе II правили виконтством Жирона до XVI века; одна из ветвей того же рода владела в XIII веке графством Урхель.

Потомки графа Велы Гутьереса и Санчи Понсе де Кабрера приняли фамилию «Понсе де Кабрера», которая после брака их внука Педро Понсе де Кабрера с Альдонсой Альфонсо де Леон была изменена на «Понсе де Леон».

Сеньоры де Марчена 

Средневековые Понсе де Леоны традиционно соперничали за главенство в Андалусии с родом Гусманов, который владел соседними вотчинами. К концу XV века это соперничество переросло в непримиримую вражду герцогов Кадис и Медина-Сидония. Фамильным гнездом Понсе де Леонов служил замок Марчена под Севильей, который не сохранился. Его резной портал перенесён в Севильский алькасар. Севильский дворец Понсе де Леонов ныне перестроен в третий францисканский монастырь города. Также имя бывших владельцев носит остров Леон рядом с Кадисом. Наиболее значимые Понсе де Леоны средневековья:

 Руй Перес Понсе де Леон (ум. 1295), великий магистр ордена Калатрава (с 1284), по матери — внук Альфонсо IX
 Фернандо Перес де Гусман (ум. 1355), великий магистр ордена Алькантара (с 1346), по матери — внук Гусмана Доброго
 Беатриса Понсе де Леон (ум. после 1385), племянница предыдущего, метресса Энрике II, мать мятежного герцога Бенавенте и Беатрисы Кастильской (прародительницы дома Медина-Сидония).
 Родриго Понсе де Леон (1443-92) — первый герцог Кадис, ведущий полководец католических королей, стяжал славу в последней войне Реконкисты, взял в плен гранадского эмира Боабдиля.

Герцоги Аркос 

Родриго завещал свои титулы и владения внебрачной дочери, которая сочеталась браком с маркизом Сахара из младшей линии Понсе де Леонов (сеньоры Вильягарсия). Их католические величества согласились признать их наследниками при условии, что ключевой для испанского мореходства порт Кадис будет возвращён в королевский домен в обмен на замок Аркос. Сын этой четы, таким образом, титуловался герцогом Аркос (а не Кадис). За наследником герцога был закреплён титул учтивости — «маркиз Сахара».

Из герцогов Аркос примечателен 4-й герцог, Родриго Понсе де Леон (1602-58), который исправлял должность вице-короля Неаполя в то время, когда Мазаньелло поднял народное движение, заставившее вице-короля искать защиты в стенах замка дель’Ово. Его сын Мануэль (1633-93) взял в жёны богатейшую наследницу — португальскую герцогиню Авейру из рода, происходящего по мужской линии от инфанта Жорже. Она принесла в род Понсе де Леонов целую россыпь титулов, как герцогских (Нахера, Македа, Торриш-Новаш, Сьюдад-Реаль), так и маркизских (Монтемайор, Эльче).  

Последний представитель герцогской линии рода, Антонио Понсе де Леон (1726-80), 11-й герцог Аркос, 17-й герцог Нахера, 8-й герцог Авейру, 1-й герцог Баньос не имел детей в браке с матерью знаменитой герцогини Альба. После его смерти все титулы и владения герцогов Аркос по весьма запутанному пути перешли к Марии Хосефе Пиментель: она происходила от 4-го герцога Аркос по женской линии (через герцогов Гандиа). Поскольку Мария Хосефа была замужем за герцогом Осуна, титул герцога Аркос в дальнейшем носили представители дома Осуна.

Другие ветви 
За пределами Испании из Понсе де Леонов наиболее известен первый губернатор Пуэрто-Рико по имени Хуан (1480—1521), которому принадлежит честь открытия Флориды. Имя его отца неизвестно, и установить родство с герцогской ветвью рода затруднительно. Дом его потомков — старейший в Сан-Германе — внесён в Национальный реестр исторических мест США. Здесь проживала национальная поэтесса Лола Родригес де Тио (по матери — Понсе де Леон).

Ещё одна ветвь рода происходит от Луиса Понсе де Леона, сеньора де Дон-Родриго. Его потомки в течение XVIII века благодаря череде удачных браков с наследницами приобрели титулы графов Гарсес, маркизов Кастромонте и герцогов Монтемар. Когда последний герцог Монтемар из числа Понсе де Леонов умер в 1826 году, его наследниками были объявлены герцоги Сома из рода Осорио.

Также к захудалой ветви рода принадлежал монах Педро Понсе де Леон (1520-84), который, как считается, разработал первый жестовый язык для глухих.

Источники 
 Родословная роспись предков Велы Гутьереса
 Родословная роспись герцогов Аркос

Дворянские роды Испании
Дворянские роды по алфавиту
Дворянские роды, на гербах которых изображены львы